Militia Dei — папская булла Евгения III (1145 год).
 Militia Dei — католическое движение, основанное Юзефом Дремлюгом в Санкт-Петербурге (1993 год).